Winderbach heißen folgende geographischen Objekte:

Gemeinden:
 Winterbach (Remstal), Gemeinde im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Winterbach (Schwaben), Gemeinde im Landkreis Günzburg, Bayern
 Winterbach (Soonwald), Gemeinde im Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Winterbach (Pfalz), Gemeinde im Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz

Gemeindeteile:
 Winterbach (Kreimbach-Kaulbach), Ortsteil der Gemeinde Kreimbach-Kaulbach im Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Winterbach (St. Wendel), Ortsteil der Stadt St. Wendel im Landkreis St. Wendel, Saarland
 Winterbach (Gemeinde St. Anton), Ortsteil in der Gemeinde St. Anton an der Jeßnitz, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Bahnhof Winterbach, Bahnhof in Gemeinde Sankt Anton an der Jeßnitz, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich

Gewässer:
 Dudweiler Winterbach, linker Zufluss des Sulzbachs (zur Saar) in Dudweiler, Stadt Saarbrücken, Regionalverband Saarbrücken, Saarland

 Winterbach (Auerbach), linker Zufluss des Auerbachs bei Winterbach, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Winterbach (Dachsbach), linker Zufluss des Dachsbachs (zum Fischbach) bei Mittelfischbach, Gemeinde Großerlach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Winterbach (Dillerbach), linker Zufluss des Dillerbachs bei Sohren, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Winterbach (Fohnsdorferbach), rechter Zufluss des Fohnsdorferbach bei oder in Fohnsdorf, Bezirk Murtal, Steiermark
 Winterbach (Günz), rechter Zufluss der Günz nach Kleinkötz, Gemeinde Kötz, Landkreis Günzburg, Bayern
 Winterbach (Hinter Schächen), linker Zufluss des Hinter Schächen (zum Schächen) bei Unterschächen, Kanton Uri
 Winterbach (Kleiner Wimbach), linker Zufluss des Kleinen Wimbach (zum Großen Wimbach) bei Wimberg, Gemeinde Gschwend, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Winterbach (Kyll), linker Zufluss der Kyll nach der Deimlingermühle, Gemeinde Zemmer, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Winterbach (Morre), linker Zufluss der Morre in Hettigenbeuern, Stadt Buchen, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Winterbach (Oberwinterbach), linker Zufluss des (bis dahin sehr viel kürzeren) Oberwinterbachs vor Dutendorf, Markt Vestenbergsgreuth, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Winterbach (Rench), auch Lierbach nach dem anderen Oberlauf, rechter Zufluss der Rench in Oberkirch, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Winterbach (Sulzbach) – siehe oben → Dudweiler Winterbach

Winterbach ist ein Familienname:
 Ingrid Winterbach (* 1948), südafrikanische Schriftstellerin und bildende Künstlerin
 Julian Winterbach (* 1996), deutscher Kinder-Fernsehdarsteller

Siehe auch:
 Unterwinterbach
 Weier- und Winterbach
 Wintergraben
 Wintergrabenbach
 Wintersbach